Ненад Джорджевич е сръбски футболист.

Национален отбор 
Записал е и 17 мача за националния отбор на Сърбия.

Външни препратки 
 National Football Teams

Сръбски футболисти
Футболисти на Партизан